Kattertooq bezeichnet:
 Kattertooq (Fjord) (auch Kangertigajik), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kattertooq (Sund), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland